Сан-Франсиско-де-Кончос () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Conchos дано по  названию ацтекского племени, проживавшего на этих землях вдоль реки Кончос.

Площадь муниципалитета равна 879 км², что составляет 0,36 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1402 метра, расположена в поселении Серрос-Колорадос.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Саусильо и Ла-Крусом, на востоке с Камарго, на юге с Альенде, и на западе с Валье-де-Сарагосой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1887 году, в его состав входит 62 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 48,5 %, промышленность и строительство — 16,6 %, сфера обслуживания и туризма — 33,8 %, прочее — 1,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,1 %;
 водоснабжение: 96,7 %;
 водоотведение: 97,9 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Сайт муниципалитета

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа